Der Name Kurzenbach bezeichnet verschiedene Ortsteile/Gewässer:

Kurzenbach (Schärligbach), Nebenfluss des Schärligbachs in der Entlebucher Gemeinde Marbach im Schweizer Kanton Luzern.
Ein besiedeltes Tal in der Gemeinde Oberwolfach im deutschen Bundesland Baden-Württemberg